

Carriera 
Con la  disputò i Giochi olimpici di Helsinki 1952.

Note

Collegamenti esterni